

Стандарт ISO по управлению портфелем проектов 
ГОСТ Р ИСО 21504-2016 Управление проектами, программами и портфелем проектов. Руководство по управлению портфелем проектов.

Стандарт ГОСТ Р по управлению портфелем проектов 
ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов. 

Данный стандарт входит в группу стандартов "Проектный менеджмент."

Стандарт PMI по управлению портфелем проектов 
Стандарт по управлению портфелем проектов был разработан организацией PMI. На данный момент существует уже две версии данного документа, последний из которых вышел в 2008 году.

Данный стандарт создан для комплексного понимания роли портфелей проектов в организации и каким способом ими стоит управлять. Основные моменты, разобранные в стандарте - это:
 понятие портфель проектов
 связь проектов с различными аспектами деятельности организации
 процессы управления портфелем проектов
 группы процессов выравнивания: 
 идентификация
 категоризация
 оценка
 отбор
 расстановка приоритетов
 балансировка портфеля
 утверждение
 группы процессов мониторинга и контроля
 отчётность по портфелю проектов
 различные инструменты и методы решения проблем, связанных с портфелем проектов

Данный стандарт рассматривает портфель проектов более детально, чем стандарт PMBOK 4й редакции

Полезные ссылки 

Институт по Управлению Проектами

Примечания 

Управление проектами